Macchione ima više značenja:
 Macchione, Benevento
 Macchione, Campobasso
 Macchione, Frosinone
 Macchione, Salerno